Heinrich Mohn ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Mohn (Verleger) (1885–1955), deutscher Verleger
 Heinrich Mohn (Ingenieur) (1904–2003), deutscher Ingenieur, Erfinder und Philanthrop